Signaal-ruisverhouding
Shaw Nature Reserve, natuurreservaat in Gray Summit (Missouri, Verenigde Staten)